WA steht für:
 Indonesien (ICAO-Code) (Sulawesi, Irian Jaya)
 KLM Cityhopper (IATA-Code), niederländische Fluggesellschaft
 Western Airlines (IATA-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Waldarbeiter (Forstwirt)
 Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
 die postcode area Warrington
 Warschauer Abkommen über die Beförderung im internationalen Luftverkehr, internationales Vertragswerk
 Washington (Bundesstaat) (postalische Abkürzung), US-amerikanischer Bundesstaat
 Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
 Weerbaarheidsafdeling, paramilitärischer Verband der Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)
 Weichenanfang, die Spitze einer Eisenbahnweiche
 Weimarer Ausgabe (Goethe) (Sophienausgabe), zu Johann Wolfgang Goethes Werken
 Weimarer Ausgabe (Luther), zu Martin Luthers Werken
 Western Australia (ISO-3166-2-Code), australischer Bundesstaat
 Westfälischer Anzeiger, eine lokale Tageszeitung für Hamm und Umgebung
 Wiederaufführung bei Kinofilmen, siehe Aufführung
 Wirtschaftsausschuss, deutsches Gremium der Arbeitnehmervertreter mit dem Unternehmer
 Wohngebiet allgemein, in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
 Wolfram Alpha, eine webbasierte „Antwortmaschine“
 World Archery Federation, Weltverbandes der Bogenschützen (ehemals FITA)
 Angorawolle, Abkürzung für die Textilfaser Angora
 MG WA, Automodell

WA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Waldeck-Frankenberg 
 Großbritannien: Exeter
 Polen: Białołęka, Stadtbezirk von Warschau

Wa steht für:
 Wa (Ethnie), Volk in China und Nord-Myanmar
 Wa (Sprache), Sprachgruppe der Wa (Ethnie) in China und Nord-Myanmar
 Japan, alte Bezeichnung
 Wa (Ghana), Stadt in Ghana
 Wa (Längenmaß), thailändisches Längenmaß (ca. 2 Meter)
 Wa (Baxoi) (瓦乡), eine Gemeinde im Kreis Baxoi des Regierungsbezirks Qamdo des Autonomen Gebiets Tibet in der Volksrepublik China

wa steht für:
 wallonische Sprache (ISO-639-1-Code)

WA